Goel steht für
 Goel, ein hebräischer Begriff

Goel ist der Name folgender Personen
 Goel Razon (* ca. 1950), selbsternannter jüdischer Messias, Sektenguru und Polygamist
 Rajinder Goel (1942–2020), indischer Cricketspieler
 Sita Ram Goel (1921–2003), indischer Autor und Verleger
 Suresh Goel (1943–1978), indischer Badmintonspieler